Фахраддин Гургани —  персидский поэт XI века.
 Фахраддин II — крупный ливанский друзский феодал, эмир Ливана из династии Маанидов, правил в 1590—1633 годах.
 Фахраддин Тахмазов — азербайджанский государственный деятель. Генерал-майор.
 Фахраддин Манафов — советский и азербайджанский актёр театра и кино, Народный артист Азербайджана.
 Фахраддин Атаев — азербайджанский композитор, педагог, дирижёр.
 Фахраддин Абосзода (Аббасов) — политолог и общественный деятель талышского происхождения
 Фахраддин Мовсум оглы Джебраилов — азербайджанский офицер, Национальный Герой Азербайджана.
 Фахраддин Вилаяддин оглы Наджафов — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана.

См. также 
 Фахр ад-Дин — мечеть в Могадишо, Сомали.

 Фахруддин

Арабские имена
Мужские имена